International Working Test 2005 (IWT 2005) byl XIV. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 2. a 3. července 2005 v Itálii poblíž alpského lyžařského střediska Breuil-Cervinia. Pořadatelem soutěže byl Working Retrievers Club Italia (WRCI).

Soutěže se nakonec zúčastnilo 24 týmů (18 národních týmů a 6 národních free týmů) z 8 zemí. Vítězem se stal národní tým z Německa (2) před národními týmy z Německa (3) a Dánska (1).

Rozhodčími byli  Mark Bettinson,  Peter Hammond,  Tony Parnell,  Mike Tallamy,  Roger Tozer.

Přihlášené týmy 
Maximální stanovený počet startujících byl 30 týmů. Každá členská země mohla vyslat maximálně 4 národní týmy. Zbývající počet týmů do maxima byl k dispozici pro free týmy, které mohli být tvořeny pouze jako národní.

Do soutěže se přihlásilo 25 týmů, ale před zahájením zrušil start národní tým 1 z Německa (startovní číslo 19).

Místo konání 
Soutěž proběhla v údolí Aosty poblíž alpského lyžařského střediska Breuil-Cervinia na severozápadě Itálie u hranic se Švýcarskem.

Konečné hodnocení 
Výsledková listina

‡ Obhájce

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Working testy retrieverů

Externí odkazy 
 Fédération Cynologique Internationale – oficiální stránky , , , 
 International Working Test 2005 – oficiální stránky 
 Working Retrievers Club Italia – oficiální stránky , 

International Working Test
Sportovní události v Itálii
Psí sporty v roce 2005
Sport v Itálii v roce 2005
Psí sporty v Itálii